Страдомский — фамилия; имеет женскую форму Страдомская.
 Страдомский, Василий Андреевич (1831—1902) — российский врач-писатель.
 Страдомская, Елена Ивановна (1900—1959) — советский театральный режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР.